Китап (река) — река в России, протекает в Омской области.
 Китап (издательство) — Башкирское книжное издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой.
 Китап (арабское слово) - книга.